Chomeini ist der Familienname folgender Personen:

 Ruhollah Chomeini (1902–1989), iranischer Geistlicher, Revolutionsführer und ab 1979 Staatsoberhaupt
 Ahmad Chomeini (1943/1945–1995), iranischer Geistlicher, Sohn von Ruhollah Chomeini